Idiot (idiota en español) se puede referir a:

Idiot, una película de Mani Kaul
Idiot, una película de Puri Jagannadh
Idiot, una película de Rajib Biswas